

Боралдайський сільський округ — адміністративна одиниця, Байдібека район, Туркестанська область
 Боралдайський сільський округ — адміністративна одиниця, Жуалинський район, Жамбильська область